Яков (Янко) Мауровски е български зограф от Македония, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Роден е в дебърската мияшка паланка Галичник, тогава в Османската империя. Двамата му братя Нестор и Коста също са зографи. Рисува иконите в „Свети Илия“ в село Дивля - „Григорий Богослов“, „Света Богородица“, надписана „Ѧковъ: Дебралия ѿ Галичникъ 1874, 12 ноември“, „Свети Василий“ и „Свети Йоан Златоуст“. В 1871 година в църквата „Свети Димитър“ в Зърнево, Неврокопско, изрисува стенописната сцена „Страшния съд“. В „Свети Димитър“ в Скопие икона на Свети Димитър е подписана „1884 лето: марта: 15: де. р:к: Ѧковъ ѿ Галичникъ“.

Синът на Яков Димитър учи и работи при него.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Галичник
Представители на Дебърската художествена школа
Български иконописци
Починали в Сливен